Джон Робертсон: 
 Робертсон, Джон Грант (род. 1964) — шотландский футболист.
 Робертсон, Джон Нильсон (род. 1953) — шотландский футболист.
 Робертсон, Джон Тейт (1877—1935) — шотландский футболист и тренер.